Denne artikel beskriver resultaterne i gruppe A i VM i fodbold 2010. Kampene i gruppe A blev spillet mellem 11. og 22. juni 2010. Gruppen bestod af værtsnationen  samt ,  og . Frankrig og Uruguay mødte hinanden sidst i VM i fodbold 2002, hvor opgøret endte 0-0. Det er også anden gang at Frankrig, Mexico og Uruguay havner i samme gruppe som værtslandet. Det var i VM i fodbold 1966, at dette sammentræf skete for første gang. Den gang gik værtslandet  og Uruguay videre fra gruppespillet.

På den nyeste FIFA-ranglisten ved begyndelsen af VM-slutrunden var Frankrig rangeret på 7. pladsen, Mexico på 15. pladsen, Uruguay på 19. pladsen og Sydafrika på 81. pladsen. Gruppens gennemsnitlige placering var 31. pladsen, men ser man bort fra det lavest rangerede Sydafrika var gennemsnittet 14. pladsen.

Vinderen af denne gruppe blev , der gik videre til et møde med nr. 2 i gruppe B, som var . Andenpladsen i gruppe A gik til , der gik videre til et møde med vinderen af gruppe B, .



Tabelforklaring:
 K = Antal kampe spillet
 V = Antal sejre
 U = Antal uafgjorte
 T = Antal tab
 + / − = Antal mål scoret og sluppet ind
 MF = Målforskel

Holdene på første- og andenpladsen (mærket med grøn) kvalificerede sig til slutspillet.

Alle tider er lokale (UTC+2)

Sydafrika – Mexico 

11. juni 2010 – 16:00
Soccer City, Johannesburg

Tilskuere: 84.490

{| width=50% style="font-size: 90%"
|
Man of the Match:
 Siphiwe Tshabalala
</tr>
</table>
 Dommer: Ravshan Irmatov (Usbekistan)
 Assistentdommere: Rafael Ilyasov (Usbekistan) og Bakhadyr Kochkarov (Kirgisistan)

 4. dommer: Subkhiddin Mohd Salleh (Malaysia)
 5. dommer: Yuxin Mu (Kina)

Uruguay – Frankrig 

11. juni 2010 – 20:30
Cape Town Stadium, Cape Town

Tilskuere: 64.100

{| width=50% style="font-size: 90%"
|
Man of the Match:
 Diego Forlán
</tr>
</table>

 Dommer: Yuichi Nishimura (Japan)
 Assistentdommere: Toru Sagara (Japan) og Hae Sang Jeong (Sydkorea)

 4. dommer: Joel Aguilar (El Salvador)
 5. dommer: William Torres (El Salvador)

Sydafrika – Uruguay 

16. juni 2010 – 20:30
Loftus Versfeld Stadium, Pretoria

Tilskuere:  42.658

 Dommer: Massimo Busacca (Schweiz)
 Assistentdommere: Matthias Arnet og Francesca Buragina (Schweiz)

 4. dommer: Wolfgang Stark (Tyskland)
 5. dommer: Jan-Hendrik Salver (Tyskland)

Frankrig – Mexico 

17. juni 2010 – 20:30
Peter Mokaba Stadium, Polokwane

Tilskuere:  35.370

 Dommer: Khalil Al Ghamdi (Saudi-Arabien)
 Assistentdommere: Hassan Kamranifar (Iran) og Saleh Al Marzouqi (Forenede Arabiske Emirater)

 4. dommer: Peter O'Leary (New Zealand)
 5. dommer: Matthew Taro (Salomonøerne)

Mexico – Uruguay 

22. juni 2010 – 16:00
Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg

Tilskuere:  33.425

 Dommer: Viktor Kassai (Ungarn)
 Assistentdommere: Gabor Eros og Tibor Vamos (Ungarn)

 4. dommer: Martin Hansson (Sverige)
 5. dommer: Stefan Wittberg (Sverige)

Frankrig – Sydafrika 

11. juni 2010 – 16:00
Free State Stadium, Bloemfontein

Tilskuere:  39.415

 Dommer: Óscar Ruiz (Colombia)
 Assistentdommere: Abraham Gonzalez og Humberto Clavijo (Colombia)

 4. dommer: Héctor Baldassi (Argentina)
 5. dommer: Ricardo Casas (Argentina)

Referencer 

Gruppe A